Lai - uma forma musical do norte da Europa, mais comum na França e Alemanha entre os séculos XIII e XIV

Pessoas
Fabrizio Lai
Francis Lai

Outros
11100 Lai

Desambiguação